Červenka, cseh családnév
 Csehország
 Červenka, település az Olomouci járásban
 Červenka, folyó a Zlíni kerületben